Schlumbohm ist der Name von

 Jürgen Schlumbohm (* 1942), deutscher Historiker
 Peter Schlumbohm (1896–1962), deutscher Erfinder

 siehe auch Schlumbom